Laetifulvius morganensis — вид клопов, единственный в составе рода Laetifulvius из семейства Слепняки (Miridae). Встречается в Австралии (штат Южная Австралия).

Описание 
Длина тела около 3 мм. Голова красновато-коричневая, I и II членики усиков светло-коричневые; сегмент II беловато-жёлтый на вершине; I губной сегмент красновато-коричневый, II и III сегменты от светло-коричневого до коричневого; переднеспинка равномерно коричневая; щитик преимущественно жёлтый с красновато-коричневым основанием; про- и мезоплевры коричневые; метаплевра беловато-жёлтая с красноватым пятном сверху; заднегрудная область выхода запаховой железы беловато-жёлтая; гемелитрон преимущественно коричневый, кориум с белой овальной отметкой сзади, прилегающей к cuneus; кунеус красновато-коричневый; тазики большей частью беловато-жёлтые; бедра красновато-коричневые с беловато-жёлтыми вершинами; передние и средние голени преимущественно светло-коричневые; базальная часть задней голени красновато-коричневая, вершинная треть или половина её беловато-жёлтая.
Вид был впервые описан в 2021 году и включён в монотипический род Laetifulvius из подсемейства Cylapinae. Видовое название происходит от города Morgan, рядом с типовой местностью.

Примечания

Литература 
 Gorczyca J. 2000. A systematic study on Cylapinae with a revision of the Afrotropical Region (Heteroptera, Miridae). Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice, https://core.ac.uk/display/225721895
 Namyatova A.A., Cassis G. 2016. Revision of the staphylinoid and ground-dwelling genus Carvalhoma Slater and Gross (Insecta: Heteroptera: Miridae: Cylapinae) of Australia. European Journal of Taxonomy 253: 1—27, DOI: https://doi.org/10.5852/ejt.2016.253
 Namyatova A.A., Contos P., Cassis G. 2019. New species, taxonomy, phylogeny, and distribution of the tropical tribe Bothriomirini (Insecta: Heteroptera: Miridae: Cylapinae). Insect Systematics and Evolution 50 (1): 83—146, DOI: https://doi.org/10.1163/1876312X-00002179
 Yeshwanth H.M., Chérot F., Gorczya J. & Wolski A. 2016. The Cylapinae (Insecta, Hemiptera, Heteroptera: Miridae) of India: review of the subfamily with description of five new species. Zootaxa 4084(3): 301—347. DOI: 10.11646/zootaxa.4084.3.1

Ссылки 
 https://research.amnh.org/pbi/catalog/index.php

Животные, описанные в 2021 году
Cylapinae
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Монотипические роды полужесткокрылых